Die Para-Asienspiele 2010 fanden vom 12. bis zum 19. Dezember in Guangzhou, China, statt. Es war die erste Austragung der Spiele.

Teilnehmende Nationen
41 Nationen nahmen an den Spielen teil.

Sportarten
19 Sportarten standen im Programm der Spiele. In Klammern die Anzahl der Disziplinen.

Medaillenspiegel

Weblinks
Offizielle Website
International Paralympic Committee

Multisportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Guangzhou
Behindertensport (Volksrepublik China)
Behindertensportveranstaltung 2010